E381  peut désigner :
 E381, numéro E du citrate d'ammonium ferrique, un additif alimentaire ;
 Route européenne 381, reliant Kiev (Ukraine) à Orel (Russie).